Bula (Camarines Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Sur
Bula (Guinee-Bissau), een sector in de Guinee-Bissause regio Cacheu